Majdan steht für:

 Majdan Nesaleschnosti, meist kurz Majdan oder Maidan genannt, Platz in Kiew
 Maidan at-Tahrir, Platz in Kairo, siehe Tahrir-Platz
 Meidān-e Emām, Platz in Isfahan, siehe Naqsch-e Dschahan
 Maidan Park in Kolkata (Kalkutta), siehe Kalkutta#Parks

Orte in Polen:
 Majdan (Cisna), Dorf der Gmina Cisna, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Majdan (Ruciane-Nida) (dt. Maudannen), Ort in der Gmina Ruciane-Nida, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Orte in der Ukraine:
 Majdan (Walky), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Walky
 Majdan (Letytschiw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Letytschiw
 Majdan (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Majdan (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk
 Majdan (Drohobytsch), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch
 Majdan (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Majdan (Dubno), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno
 Majdan (Kostopil), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Kostopil
 Majdan (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Majdan (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Majdan (Husjatyn), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Husjatyn
 Majdan (Chust), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust
 Majdan (Wyschnyzja), Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, Stadtgemeinde Wyschnyzja
 Majdan (Wyschnyzja, Berehomet), Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, Siedlungsgemeinde Berehomet
 Majdan (Kowel), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel
 Majdan (Manewytschi), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi
 Majdan (Tywriw), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tywriw
 Majdan (Winnyzja), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja

Majdan ist der Familienname folgender Personen:
 Hilde Rössel-Majdan (1921–2010), österreichische Opernsängerin

 Karl Rössel-Majdan (1916–2000), österreichischer Widerstandskämpfer und Anthroposoph
 Radosław Majdan (* 1972), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Majdan Wielki
 al-Midan
 Dubai Meydan City
 Euromaidan, politische Proteste in Kiew 2013/14